

Nome 
Irene – prenome femminile
Irene da Lecce – martire cristiana
Irene di Roma – martire cristiana
Irene d'Atene – imperatrice bizantina
Irene di Tessalonica – martire cristiana
Irene del Portogallo – martire cristiana
Irene – imperatrice consorte bizantina
Irene – cantante e attrice sudcoreana
Irene – altro nome con cui è menzionata Eirene, personaggio della mitologia greca
Irene – altro nome con cui è menzionata Eirene, artista dell'antichità

Cognome 
Nando Irene – attore italiano

Cinema 
Irène – film francese del 1920 diretto da Marcel Dumont
Irene – film statunitense del 1926 diretto da Alfred E. Green
Irene – film tedesco del 1936 diretto da Reinhold Schünzel, il cui titolo nell'edizione originale è Das Mädchen Irene
Irene – film statunitense del 1940 diretto da Herbert Wilcox
Irène – film francese del 2002 diretto da Ivan Calbérac
Irène – film statunitense del 2009 diretto da Alain Cavalier

Geografia 
Stati Uniti d'America
Irene – città della contea di Clay (Dakota del Sud)
Irene – area non incorporata della contea di Hill (Texas)
Irene – area non incorporata della contea di Lincoln (Virginia Occidentale)
Altri Paesi
Irene – località sudafricana del Gauteng
Irene – nome non esatto con cui ci si potrebbe riferire ad Irini (metropolitana di Atene)

Musica 
Irene – singolo dei Pinguini Tattici Nucleari del 2018

Mitologia 
 Irene – dea greca della pace

Nautica 
Irene – una checchia del National Register of Historic Vessels

Scienza 
14 Irene – asteroide 
Uragano Irene – uragano formatosi nel 2011
Cratere Irene – cratere sulla superficie di Venere

Teatro 
Irene – tragedia di Samuel Johnson
Irene – tragedia lirica di Giovanni Pacini